Cri-Cri ist
 ein Kleinstflugzeug, siehe CriCri
 der Künstlername des mexikanischen Autors, Komponisten und Interpreten von Kinderliedern Francisco Gabilondo Soler